Mondiali 1905 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1905:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1905 – 13ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1905 – 2ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1905 – 2ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1905 – 10ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1905 – 13ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1905 – 6ª, 7ª e 8ª edizione, a Berlino, Duisburg e Parigi

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1905 – 9ª edizione